Хасуйяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Хасуйяха (приток Большой Хэяхи)
 Хасуйяха (приток Евояхи)
 Хасуйяха (приток Пурпе)